Bulbilopycnis är ett släkte av svampar. Bulbilopycnis ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Bulbilopycnis